Yuki Nakashima (Takaoka, 16 de junho de 1984) é um futebolista profissional japonês, atacante, milita no Montedio Yamagata.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Vegalta Sendai
Futebolistas do Montedio Yamagata